The Cross Roads – cortometraggio del 1908 prodotto dalla S. Lubin
The Cross Roads – cortometraggio del 1912 diretto da Frederick A. Thomson